Cono, conform originalului Cono, se poate referi la 

 Cono Christian School, o școală aparținând Biserii Biblice Prezbiteriene (Bible Presbyterian Church) de lângă localitatea Walker, statul , Statele Unite ale Americii;
 Districtul civil Cono, comitatul Buchanan, Iowa (conform Cono Township), unul din cele șaisprezece  districte civile (în original township) din comitatul Buchanan, statul Iowa, Statele Unite ale Americii.

Vezi și 

 Can (dezambiguizare)
 Cano

Nume proprii